Berles-au-Bois, Pas-de-Calais
 Berles-Monchel, Pas-de-Calais